Соревнования в женском сноуборде в дисциплине сноуборд-кросс на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 9 февраля в горнолыжном курорте Снежный парк Геньтин. В соревновании приняли участие 32 спортсменки представляющие 14 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Женщины пятый раз разыграли олимпийские награды в сноуборд-кроссе.

Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась итальянка Микела Мойоли.

Золото выиграла 36-летняя американка Линдси Джекобеллис, которая была серебряным призёром Игр 2006 года, когда медали этом виде были разыграны впервые. Джекобеллис — единственная американка, которая была призёром Олимпийских игр в этой дисциплине. Хлоя Треспёш выигрывала бронзу в этой дисциплине на Играх 2014 года. Треспёш принесла Франции единственную медаль в сноуборде на Играх 2022 года.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 сноубордистки. В следующий раунд проходят все спортсменки, которые распределяются по заездам, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

1/8 финала 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 5

 Заезд 7

 Заезд 2

 Заезд 4

 Заезд 6

 Заезд 8

Четвертьфинал 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 2

 Заезд 4

Полуфинал 

 Заезд 1

 Заезд 2

Финал

Малый финал

Большой финал

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)